Denumirea de Ostra Moghila se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Ostra Moghila, un sat în comuna Kotel, regiunea Sliven;
 Ostra Moghila, un sat în comuna Stara Zagora, regiunea Stara Zagora.